El Quibinary és un tipus de codificació binària ponderada de 7 bits on cada dígit està representat sempre per dos bits a 1, un d'aquests a les dues posicions menys significatives, l'altre 1 a les cinc més significatives, i la resta de bits a 0.